Secodontosaurus (du latin  « couper » ainsi qu'en grec ancien  /  « dent » et  /  « lézard ») est un genre éteint de synapsides prédateurs rattaché à la famille également éteinte des sphénacodontidés, ayant vécu durant le début du Permien, entre 285 et 272,3 millions d'années. L'animal se caractéristique par son crâne long, bas et étroit, avec des mâchoires minces qui ont des dents de taille et de forme très similaires, contrairement au crâne plus court et profond des autres sphénacodontidés comme le célèbre Dimetrodon. Ses mâchoires longues et inhabituellement étroites suggèrent que le Secodontosaurus était peut-être spécialisé pour attraper des poissons ou pour chasser des proies qui vivaient ou se cachaient dans des terriers ou des crevasses. Bien qu'aucun squelette complet ne soit actuellement connu, Secodontosaurus mesurait probablement entre  de long, pesant jusqu'à .

Les fossiles de Secodontosaurus ont été trouvés au Texas, en Amérique du Nord, dans les groupes Wichita et Clear Fork des formations du Permien inférieur. Ces dernières années, des équipes du Houston Museum of Natural Science ont récupéré des restes dans les Clear Fork Red Beds du nord du Texas qui semblent être de nouveaux spécimens de Secodontosaurus. Ces découvertes sont mentionnées dans des blogs en ligne, mais n'ont jusqu'à présent pas été formellement décrites.

Description 
 
Secodontosaurus mesurait environ entre  de long pour un poids d'environ .

Il est caractérisé par son crâne très allongé et sa denture.

Découverte et classification

Relation évolutive avec Dimetrodon
Les analyses phylogénétiques réalisées en 2011 par Fröbisch  placent Secodontosaurus comme le plus basal des Sphenacodontidae :

Notes et références

Notes

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1936
Sphenacodontidae